

Nom 

 Mathias Haydn (1699–1763),  père des compositeurs  Joseph et Michael Haydn ;
 Joseph Haydn (1732-1809), compositeur autrichien, père de la symphonie classique ;
 Michael Haydn (1737-1806), frère du précédent et également compositeur ;
 Richard Haydn (1905-1985), acteur britannique ;

Prénom 
Haydn est aussi un prénom.

Toponyme 

 Haydn, cratère d'impact sur la surface de Mercure.

Article connexe